Анато́лий Никола́евич Пе́рминов (род. 16 июня 1945, д. Дувалово, Кировская область) — российский военный и государственный деятель, генерал-полковник.

Биография 
Родился в деревне Дувалово.

Образование 
Окончил Пермское высшее военное командно-инженерное училище в 1967 году, командный факультет Военной академии имени Ф. Э. Дзержинского в 1976 году, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил имени К. Е. Ворошилова в 1991 году, доктор технических наук, профессор Академии военных наук.

Военная служба 
Служил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) в должностях старшего инженера по АСУ, инженера, старшего инженера и командира группы. С 1976 года — заместитель командира ракетного полка по боевому управлению. С 1979 года — командир ракетного полка, с 1983 года заместитель командира и в 1985—1987 — командир 14-й ракетной Киевско-Житомирской дивизии (Йошкар-Ола). Первый заместитель командующего 33-й гвардейской ракетной Бериславско-Хинганской армией 

С июля 1991 по август 1993 года — начальник Государственного научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны (в настоящее время Государственный испытательный космодром «Плесецк»), под его руководством было осуществлено более ста запусков космических аппаратов и учебно-боевых пусков межконтинентальных баллистических ракет.

С августа 1993 года — начальник Главного управления эксплуатации ракетного вооружения и военной техники РВСН. С ноября 1994 года — первый заместитель начальника Главного штаба РВСН. С сентября 1997 года по март 2001 года — начальник Главного штаба — первый заместитель Главнокомандующего РВСН.

С 28 марта 2001 по март 2004 года — командующий Космическими войсками (новый род войск, выделенный из Ракетных войск стратегического назначения).

Гражданская служба 
12 марта 2004 года назначен руководителем Федерального космического агентства, образованного вместо Российского авиационно-космического агентства, сменив Юрия Коптева.

Заведующий кафедрой 610 Аэрокосмического факультета МАИ.

29 апреля 2011 года освобождён от должности руководителя Федерального космического агентства (Роскосмос) в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе.

С 4 мая 2011 года — заместитель генерального директора — заместитель генерального конструктора ОАО «Российские космические системы».

Воинское звание и классный чин 
 Генерал-полковник (1998).
 Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2008).

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (31 марта 2009) — за большой вклад в развитие ракетно-космической отрасли и многолетнюю плодотворную деятельность.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (25 сентября 2004) — за большой вклад в развитие отечественной космонавтики и укрепление обороноспособности страны.
 Орден «За военные заслуги».
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени.
 Заслуженный машиностроитель Российской Федерации.
 Благодарность Президента Российской Федерации (16 июня 2005) — за заслуги в развитии отечественной космонавтики и многолетнюю добросовестную работу.
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (10 июня 2005) — за большой личный вклад в развитие ракетно-космической техники и в связи с 60-летием со дня рождения
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации за участие в создании ракеты-носителя «Днепр».
 Орден Достык II степени (Казахстан, 7 декабря 2004) — за значительный вклад в развитие дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России.
 Офицер ордена Почётного легиона (Франция, 2010).

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Пермского военного института ракетных войск
Космические войска России
Руководители Федерального космического агентства
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Ракетчики РВСН СССР и России
Ветераны космических войск
Начальники космодрома Плесецк
Награждённые Почётной грамотой Правительства Российской Федерации